Восьмая пятилетка (1966—1970) — восьмой пятилетний план развития народного хозяйства СССР. В связи с достигнутыми впечатляющими экономическими показателями получила неофициальное название «Золотая пятилетка».

История 
Восьмой пятилетний план разрабатывался исходя из Директив XXIII съезда КПСС (1966), провозгласившего переход от административных к экономическим методам управления народным хозяйством; а также решений Октябрьского (1964), Мартовского и Сентябрьского (1965) пленумов ЦК КПСС, на которых была выработана долгосрочная программа дальнейшего подъёма экономики страны.

Экономические показатели 
За пятилетие национальный доход вырос на 42%, объем валовой продукции промышленности — на 51%, сельского хозяйства — на 21%.

Было закончено формирование единой энергетической системы Европейской части СССР и создана объединённая энергосистема Центральной Сибири. Началось освоение Тюменского нефтегазодобывающего комплекса.

В годы восьмой пятилетки вступили в строй:
 Братская, Красноярская и Саратовская гидроэлектростанции, Приднепровская ГРЭС;
 первая очередь Волжского автомобильного завода в Тольятти, Западно-Сибирский металлургический комбинат и Карагандинский металлургический комбинат;
 Донецкая камвольно-прядильная фабрика, трикотажные фабрики в Волгограде, Шахтёрске и Лениногорске, обувные фабрики в Волгограде и Череповце.

Примечания

Ссылки 
 Восьмая пятилетка 1966—1970 
 СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-х — ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.

1966 год в СССР
1967 год в СССР
1968 год в СССР
1969 год в СССР
1970 год в СССР
1960-е годы в экономике
1970-е годы в экономике